Il singolare del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Jason Stoltenberg 6-7(2), 6-3, 7-6(4).

Teste di serie 

 Pete Sampras (campione)
 Jason Stoltenberg (finale)
 Jim Courier (primo turno)
 Vince Spadea (primo turno)

 Jan-Michael Gambill (secondo turno)
 Andrei Pavel (semifinali)
 Gianluca Pozzi (primo turno)
 Wayne Black (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Verizon Tennis Challenge 1998
ATP Tour 1998